Pedro Girón puede referirse a:

 Pedro Girón (1423-1466). Maestre de la Orden de Calatrava y señor de Belmonte, Briones y Ureña.
 Pedro Girón y Velasco (m. 1531). Conde de Ureña y Grande de España.
 Pedro Girón (cronista), autor de la Crónica del Emperador Carlos V

Notas